Гамма Змеи, () — звезда, которая находится в созвездии Змея на расстоянии около 36,3 световых лет от нас.

Характеристики 
γ Змеи относится к классу жёлто-белых субгигантов. Она превосходит Солнце по размерам и массе не намного: радиус звезды равен 1,4 солнечного радиуса, а масса — 1,15—1,27 масс Солнца. Возраст γ Змеи оценивается в 1,6—3,4 миллиардов лет.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от γ Змеи:

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Змеи

Ссылки 
 γ Змеи на сайте Solstation